

Medicina
 Pitiriasi rosea di Gibert – dermatosi benigna

Persone
 Jean Pierre Gibert (1660-1736) – giurista francese
 Maria Carolina Gibert de Lametz (1793-1879) – attrice teatrale e nobile francese
 Paula Badosa Gibert (1997) – tennista spagnola

Altro
 Gibert Jeune – catena di librerie e cartolerie

Pagine correlate
Giberti